Ипполи́т Фи́вский, или Ипполи́т Фива́нский (, ; около  — около ) — византийский хронист и историк.

Биография 
Сведения о месте и времени рождения Ипполита не сохранились. Его прозвище «Фивский» указывает на то, что он, скорее всего, был выходцем из греческих Фив в Беотии. Является автором «Хроники» (), сохранившейся не полностью, а лишь во отрывках. Известно более сорока рукописей с различными фрагментами Хроники, наиболее ранние из них относятся к IX веку, в этом же веке встречаются самые ранние упоминания об Ипполите. Предположительно, в полном виде сочинение описывало события мировой истории до VII века. 

Сохранившиеся фрагменты описывают большей частью жизнь Святого семейства и родственников Иисуса Христа: Богородицы, Иосифа Обручника, Иоанна Предтечи, апостола Иакова, Иоанна Богослова. Также они включают в себя хронологические таблицы событий и генеалогические списки персонажей новозаветной истории. Например, указывается возраст смерти Богородицы — 59 лет, а также дата её смерти — 41 год н. э. В «Хронике» упоминается Никейский собор 325 г. н. э. 

«Хроника» Ипполита цитируется дважды в «Кратких исторических заметках» (), относящихся к правлению Константина V Копронима (741—775), включённых в X веке в сборник «Писатели о происхождении Константинополя». В частности, из неё позаимствован рассказ об уцелевшей при пожаре и вывезенной Хосровом II в Персию статуе двухголовой женщины из Панорма и история казни Константином I Великим своего сына Криспа. Епифаний Монах, написавший в XI—XII веках «Житие Богородицы», упоминает «Хронику» Ипполита в качестве одного из источников для своего сочинения. Михаил Глика  в своём сочинении «Хронография», в рассуждении о количестве лет от Вознесения Иисуса Христа до призвания на апостольское служение Павла, также ссылается на Ипполита Фивского. Никифор Каллист Ксанфопул в «Церковной истории» цитирует отрывок из хроники последнего, ошибочно отождествляя его с «епископом старшего Рима» — Ипполитом Римским.

Сохранившиеся отрывки «Хроники» Ипполита Фивского впервые напечатал в 1603 году Генрих Канизий в семитомном сборнике «Antiquae Lectiones, seu antiqua monumenta ad historiam mediae aetatis illustrandam», а в 1692 году переиздал в Риме нидерландский богослов  в сборнике «Antiquitas Ecclesiae dissertationibus, monimentis ac notis illustrata». В 1894 году её фрагменты были опубликованы в 117 томе Patrologia Graeca, подготовленном к изданию учёным аббатом Ж. П. Минем. В 1898 году полная критическая публикация фрагментов осуществлена была , который выделил несколько редакций «Хроники» и опроверг распространённое мнение о том, что её автор жил в XI веке и являлся, помимо неё, автором сочинения «О 72 учениках Христовых».

Литература 
 
 Diekamp F. Hippolytos von Theben: Texte und Untersuchungen. Münster, 1898
 Antoine Wenger, « Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition », Revue des études byzantines, vol. 11, 1953, 284-300.

Примечания

Ссылки 
 парижское издание 1894 г. в Patrologia Graeca

Персоналии по алфавиту
Хронисты Византии
Хронисты VIII века